A Copa São Paulo de Futebol Júnior de 1999 foi a 30ª edição da competição. A famosa "copinha" é a maior competição de juniores do Brasil, e é disputada por clubes de todo o país. Ministrada em conjunto pela Federação Paulista de Futebol e a Secretaria Municipal de Esportes, foi disputada entre os dias 6 e 25 de Janeiro. O campeão nesta oportunidade, foi o Corinthians, que conquistou a Copa SP pela 4ª vez, contra o Vasco da Gama, no Estádio do Pacaembu, após vencer a final, por 1 a 0.

Regulamento 
A Competição foi disputada em 5 fases: primeira fase, oitavas-de-final, quartas-de-final, semifinal e final. Participaram da primeira fase um total de 56 clubes, divididos em 14 grupos, portanto de A a N.

Na  primeira fase, os clubes jogaram entre si, dentro do grupo em turno único, classificando-se para as oitavas-de-final, os clubes que obtiveram o maior número de pontos ganhos nos respectivos grupos, mias os 2 melhores segundos colocados, pelo índice técnico.
 
Ao término da primeira fase, em eventual igualdade de pontos ganhos entre dois ou mais clubes, aplicou-se, sucessivamente, os seguintes critérios:

 Maior saldo de gols
 Maior número de vitórias
 Maior número de gols marcados
 Confronto direto (somente no empate entre dois clubes)
 Sorteio

Equipes participantes 
Estas são as 56 equipes que participaram desta edição:

{| class="wikitable"
! width="150" | Estado
! width="245" | Equipe
! width="1" rowspan="29" |
! width="140" | Estado/País
! width="245" | Equipe
|-
|rowspan="1"|
|style="background: #DCDCDC;"|EC Vitória
|rowspan="3"|
|style="background: #DCDCDC;"|Grêmio FPA
|-
|rowspan="1"|
|style="background: #E9E9E9;"|Santos FC
|style="background: #E9E9E9;"|EC Juventude
|-
|rowspan="2"|
|style="background: #DCDCDC;"|EC Aracruz
|style="background: #DCDCDC;"|Joinville EC
|-
|style="background: #E9E9E9;"|A Desportiva Ferroviária VRD
|rowspan="24"|
|style="background: #E9E9E9;"|C Atlético Sorocaba
|-
|rowspan="3"|
|style="background: #DCDCDC;"|Atlético C Goianiense
|style="background: #DCDCDC;"|Botafogo FC
|-
|style="background: #E9E9E9;"|Goiás EC
|style="background: #E9E9E9;"|Campinas FC
|-
|style="background: #DCDCDC;"|Vila Nova FC
|style="background: #DCDCDC;"|Capivariano FC
|-
|rowspan="1"|
|style="background: #E9E9E9;"|[[Esporte Clube Taveirópolis|EC Taveirópolis]]
|style="background: #E9E9E9;"|SC Corinthians P
|-
|rowspan="4"|
|style="background: #DCDCDC;"|América Mineiro FC
|style="background: #DCDCDC;"|ECUS
|-
|style="background: #E9E9E9;"|C Atlético Mineiro
|style="background: #E9E9E9;"|Etti Jundiaí FL
|-
|style="background: #DCDCDC;"|Cruzeiro EC
|style="background: #DCDCDC;"|AA Flamengo
|-
|style="background: #E9E9E9;"|Villa Nova AC
|style="background: #E9E9E9;"|Guarani FC
|-
|rowspan="3"|
|style="background: #DCDCDC;"|C Atlético Paranaense
|style="background: #DCDCDC;"|Esportiva 
|-
|style="background: #E9E9E9;"|Coritiba FC
|style="background: #E9E9E9;"|Independente FC
|-
|style="background: #DCDCDC;"|Paraná C
|style="background: #DCDCDC;"|AA Internacional
|-
|rowspan="3"|
|style="background: #E9E9E9;"|C Náutico C
|style="background: #E9E9E9;"|CA Juventus
|-
|style="background: #DCDCDC;"|Santa Cruz FC
|style="background: #DCDCDC;"|AC Lençoense B
|-
|style="background: #E9E9E9;"|Unibol PFC
|style="background: #E9E9E9;"|Mirassol FC
|-
|rowspan="1"|
|style="background: #DCDCDC;"|EC Flamengo
|style="background: #DCDCDC;"|Nacional AC
|-
|rowspan="7"|
|style="background: #E9E9E9;"|Botafogo FR
|style="background: #E9E9E9;"|EC Noroeste
|-
|style="background: #DCDCDC;"|CFZ RSE
|style="background: #DCDCDC;"|Palestra SB
|-
|style="background: #E9E9E9;"|CR Flamengo
|style="background: #E9E9E9;"|SE Palmeiras
|-
|style="background: #DCDCDC;"|Fluminense FC
|style="background: #DCDCDC;"|AA Ponte Preta
|-
|style="background: #E9E9E9;"|Madureira EC
|style="background: #E9E9E9;"|A Portuguesa D
|-
|style="background: #DCDCDC;"|Nova Iguaçu FC
|style="background: #DCDCDC;"|EC Santo André
|-
|style="background: #E9E9E9;"|CR Vasco da Gama
|style="background: #E9E9E9;"|Santos FC
|-
|rowspan="1"|
|style="background: #DCDCDC;"|ABC FC
|style="background: #DCDCDC;"|São Paulo FC
|-
|rowspan="1"|
|style="background: #E9E9E9;"|SER Caxias S
|rowspan="1"|
|style="background: #E9E9E9;"|Vasco EC
|}

Primeira fase

 Grupo A (Sorocaba) 

 Grupo B (Santos) 

 Grupo C (São Bernardo do Campo) 

 Grupo D (Bauru)

 Grupo E (São Paulo) 

 Grupo F (Santo André) 

 Grupo G (Capivari) 

 Grupo H (Suzano) 

 Grupo I (São Paulo) 

 Grupo J (Mirassol) 

 Grupo K (Guarulhos) 

 Grupo L (Lençois Paulista) 

 Grupo M (Campinas) 

 Grupo N (Aparecida) 

 Índice técnico 

Fase final
 Tabela 

Oitavas-de-final

Quartas-de-final

Semifinal

Disputa do 3° lugar

Final

 Corinthians: Renato; Índio, Marcelo, Ânderson e Cléber; Rodrigo Pontes, Andrezinho, Gil (Valdir) e Edu; Ewerton (Danilo) e Fernando Baiano. Técnico: Roberto Brida
 Vasco:''' Hélton; Matera (Cristiano), Geder, André e Possato; Fabrício Carvalho, Elder, Dias e Dedé. Técnico: Jaílson Guimarães

Premiação 

1999
Futebol de 1999 no Brasil